Серия А 1970/1971 () — 39-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 27 сентября 1970 года и завершился 23 мая 1971 года. В 11-й раз в своей истории победителем турнира стал миланский «Интер».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1970/1971
Футбол в Италии в 1970 году
Футбол в Италии в 1971 году